La veine pudendale est un vaisseau sanguin de la région pelvienne. 

Elle est alimentée par les veines rectale inférieure et périnéale et va se jeter dans la veine iliaque interne homolatérale.

Pudendale